Моско́вское может означать:

Населённые пункты

Казахстан 
 Московское — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Московское — село в Костанайском районе Костанайской области.

Россия 
 Московское — посёлок, сельское поселение Гвардейское, Багратионовский район, Калининградская область.
 Московское — посёлок, сельское поселение Пограничное, Багратионовский район, Калининградская область.
 Московское — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Московское — село в Изобильненском районе Ставропольского края.
 Московское — село в Усть-Абаканском районе Хакасии.

Украина 
 Московское — село в Покровском районе Донецкой области.
 Московское — посёлок в составе города Шахтёрск Донецкой области.
 Московское — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Московское — село в Шосткинском районе Сумской области.

Электродепо 
 Московское — депо Петербургского метрополитена.
 Московское — депо Харьковского метрополитена.
 Московское — депо Минского метрополитена, обслуживающее Московскую линию. Было открыто 29 июня 1984 года. 
 Московское — депо Самарского метрополитена (строится).

См. также 
 Московское шоссе
 Московская
 Московский
 Москва (значения)